Ralph Dacre ist der Name folgender Personen:

* Ralph Dacre, 1. Baron Dacre (auch Randolf de Dacre; um 1290–1339), englischer Militärangehöriger und Politiker
 Ralph Dacre, 3. Baron Dacre (auch Randolf de Dacre; 1322–1375), englischer Adliger und Politiker
 Ralph Dacre, 1. Baron Dacre of Gilsland (auch Randolph; um 1412–1461), englischer Adliger